Die Saison 1993/94 war die 2. Spielzeit der Verbandsliga Berlin und die zweite Saison als vierthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Den Staffelsieg holte sich der 1. FC Wilmersdorf, der damit in die Oberliga Nordost aufstieg.

Tabelle

Quelle 
 Fußball-Woche, Ausgaben der Saison 1993/94
 

Fußballsaison 1993/94
1993